Marques de Souza peut faire référence à :
 Marques de Souza (Brésil), municipalité brésilienne.
 Rodrigue Marques de Souza (né en1970), poète et peintre français.